Tyrrell är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anthony Tyrrell (1552-omkring 1610), engelsk präst
 George Tyrrell (1861–1909), brittisk teolog
 James Tyrrell (omkring 1450–1502), engelsk riddare
 James Tyrrell (författare) (1642–1718), engelsk författare
 

Efternamn